A Texas Rangers kifejezés a következő cikkekre vonatkozhat:

 Texas Ranger Division, elterjedtebb nevén a Texas Rangers egy állami rendőri szerv Texasban
 Texas Rangers, amerikai baseballcsapat az MLB-ben (Major League Baseball)
 Texas Rangers, 2001-es film, rendezte Steve Miner